Prinses Amaliawindpark, Windpark Q7, de projektnaam van het Nederlandse Prinses Amaliawindpark in blok Q7 van het Nederlandse Continentaal plat.
Audi Q7, een auto.